María Manuel de Meissen (31 de enero de 1926 - 23 de julio de 2012), fue jefe de la Casa real Sajona.

Vida 
Fue el hijo mayor del entonces príncipe heredero Federico Cristián de Sajonia, más tarde margrave de Meissen, y la princesa Isabel Elena de Thurn y Taxis.

A la edad de 18 años, Manuel fue encarcelado y condenado a muerte por los nazis por oponerse a su gobierno. Después de escapar de su sentencia, tuvo que escapar de los soviéticos que se acercaban cuando su tierra natal, Sajonia, se convirtió en parte de la Alemania Oriental comunista cuando la Segunda Guerra Mundial terminó. Después de la guerra se mudó a Suiza donde comenzó a trabajar en el sector de servicios financieros. Siendo también un pintor talentoso, Emanuel hizo exhibir varias de sus obras.

Aunque María Vassiltchikov relata en su libro Los Diarios de Berlín 1940-45 la historia del príncipe hereditario María Manuel, de 16 años, visitándola para buscar su ayuda para encontrar una novia, ya que sentía que era su obligación dinástica tener un matrimonio e iniciar una familia tempranamente, Manuel de hecho no se casaría hasta que cumpliera 37 años. Su esposa fue la princesa Anastasia de Anhalt (nacida en 1940), con quien se casó el 31 de enero de 1963 en Vevey, Suiza. No tuvieron hijos.

María Emanuel se convirtió en jefe de la Casa Real de Sajonia tras la muerte de su padre el 9 de agosto de 1968.

Situación dinástica  
Como María Emanuel no tuvo hijos legítimos, él había reconocido como su eventual heredero al príncipe Alejandro de Sajonia-Gessaphe, al hijo de su hermana mayor, la princesa Anna, y su difunto esposo, el príncipe Roberto de Gessaphe (o "Assaphe" / "Afif-Assaf", descendientes de una familia cristiana libanesa que gobernaba una provincia al norte de Beirut). María Emanuel adoptó a Alejandro el 1 de junio de 1999, quien se había casado con la princesa Gisela de Baviera en 1987. En 1997, los dinastas masculinos supervivientes de la línea Albertina de Wettins consintieron la decisión del Margrave, posteriormente, su hermano Alberto declaró que ya no aceptaba la decisión.

La línea real de la Casa de Wettin aplica la ley semisálica, que permite la herencia a través de una mujer. Desde la muerte de María Emanuel, si Alberto fue el último dinastía masculino, esto conduciría en primer lugar a los hijos de sus hermanas María Josefa (soltera), María Ana y Matilde, pero solo el matrimonio de Matilde cumplió indiscutiblemente con los requisitos de igualdad y su único hijo murió en 1987. Por lo tanto, si el reclamo de Gessaphe es inválido, la sucesión pasaría al tema de las tías paternas del Margrave, que fueron Margarita Carola (1900-1962), María Alicia (1901-1990) y Anna (1903-1976), todas de los cuales dejaron hijos. Margarete habiendo sido la mayor, el heredero sería su nieto Carlos Federico, Príncipe de Hohenzollern (nacido en 1932), jefe de la línea principesca de la casa real de Hohenzollern.

El hermano del Margrave, Alberto, sin embargo, apoyó el descarte de los requisitos de igualdad para permitir que el hijo morganático de su primo, el príncipe Timo de Sajonia, Rüdiger (nacido en 1953), eventualmente tuviera éxito. Rüdiger tiene, con su primera esposa Astrid Linke (1949–1989), tres hijos Daniel (nacido en 1975), Arne (nacido en 1977) y Nils (nacido en 1978).

Aunque los sajones albertinos consisten solo en la rama real, existen varias líneas de la Casa de Wettin que gobernaron los diversos ducados ernestinos hasta 1918 (así como las ramas de cadetes de la línea Coburgo que tenía varias coronas reales). En una declaración conjunta de 23 de junio de 2015, los jefes de las tres ramas restantes de la línea ernestina superior de la Casa de Wettin, Michael, Príncipe de Sajonia-Weimar-Eisenach, Andreas, Príncipe de Sajonia-Coburgo y Gotha y Conrado, Príncipe de Sajonia-Meiningen, declaró que, según la ley de la casa de la Casa de Wettin y las reglas tradicionales de sucesión principesca, Alexander Afif, que lleva el nombre de Príncipe de Sajonia por adopción, no era miembro de la nobleza ni de la Casa de Wettin, ni había sucedido María Emanuel como jefe de la rama de Albertina (la Casa Real de Sajonia), ni tenía derecho a llamarse a sí mismo Margrave de Meissen.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos
 Leyes de la casa del Reino de Sajonia 
 Website de su hermano príncipe Alberto de Sajonia 
Website de la Casa de Wettin 

Margraves de Meissen
Casa de Wettin
Galardonados con la Orden de la Corona de Ruda
Galardonados con la Orden de Alberto
Grandes cruces de la Orden de Alberto
Galardonados con la Orden de Alberto el Oso
Grandes comendadores de la Orden de la Casa Real de Hohenzollern con Espadas
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Príncipes de Sajonia
Católicos de Alemania
Nacidos en Ratisbona